Лумбрерас има више значења:

 Лумбрерас, Лас Лагартихас (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лумбрерас (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лумбрерас (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику